Lautner puede hacer referencia a los siguientes artículos:

  John (Edward) Lautner, arquitecto estadounidense; o
 Taylor (Daniel) Lautner, actor estadounidense.